Armstrong es el nombre de dos localidades en el estado de California:

 Armstrong:
 Armstrong